Сапёрный спуск — магистраль в центре города Липецка. Проходит в Советском округе от реки Липовки и Верхнего пруда до площади Плеханова (отсюда — название). Является частью улицы Плеханова, поэтому иногда его называют Плеха́новским спу́ском.

Домов, пронумерованных по Саперному спуску, нет.

Саперный спуск появился в проекте 1950-х годов. Проезжая часть открылась в 1960-х годах. Тогда же по нему пустили трамвай, троллейбус и автобус. Наклон дороги слишком большой, поэтому автобусы на подъём движутся с крайне малой скоростью.

В конце 1980-х годов на Саперном спуске (в районе улицы Большие Ключи) собирались строить киноконцертный зал (ККЗ). Тогда же была идея избавиться от старых деревянных домов и застроить спуск с двух сторон 9-этажными домами. Конкурс проектов ККЗ выиграл архитектор В. С. Дмитриев, предложивший разместить здание внизу здешнего холма и несколькими террасами врезать его в холм. К началу 1990-х годов успели снести дома и заложить фундаменты. С тех пор проект остается неосуществленным. За прошедшие годы инвесторы неоднократно хотели реанимировать проект, но потом отказывались.

Транспорт 
На всем протяжении Сапёрного спуска ходят автобусы (ранее ходили троллейбусы (маршруты № 7 и 9) и трамваи). Трамвайные пути убрали.

Примечания 

Улицы Липецка